Виталий Афанасьевич Карпенко (; 3 марта 1941, Киев, Украинская ССР) — украинский и советский , , , , , профессор, доктор экономических наук (1998). Кандидат филологических наук, доцент, общественный деятель.

Биография 
Родился в семье рабочего. Окончил в 1966 году факультет журналистики Киевского университета, затем Академию общественных наук при ЦК КПСС (1976—1979).

С 1958 по 1965 г. — сотрудник редакции районной и областной газет Николаевская область УССР. В 1966—1976 годах — заведующий отделом областных газет «Ленинское племя», «Южная правда», редактор областной газеты «Ленинское племя» (г. Николаев).

В 1979 году — ответственный секретарь журнала «Коммунист Украины».

С 1980 г. — на партийной работе, инструктор сектора газет и журналов ЦК Компартии Украины.

С 1985 по 2001 год был редактором газеты «Вечерний Киев». Под его руководством тираж «Вечернего Киева» достиг рекордных 576 тысяч экземпляров. Популярность газеты была настолько высока, что её выписывали не только в областях Украины, но также и в Москве.

В 2000—2001 годах — помощник мэра Киева.

Член КПСС; член совета Конгресса украинской интеллигенции, сопредседатель Киевской краевой организации.

4 марта 1990 г. был избран Народным депутатом Верховной рады Украины I созыва. Входил в «Народный совет». Член Комиссии Верховной Рады Украины по гласности и средствам массовой информации.

На преподавательской работе на факультете и институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко с 1986 года. Работал заведующим кафедрой журналистики в университете «Украина». В 1999—2006 годах — профессор кафедры издательского дела и редактирования Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Академик Украинской академии оригинальных идей (1991).

Библиография 

Книги
 «Кінбурнська коса» (1977),
 «Скарби південного степу» (1978),
 «Подорож на острови» (1979),
 «Люди и корабли» (1980),
 «Крізь шторми» (1981),
 «Джерело життя і краси. Проблеми природи, людини, моральності в сучасній радянській прозі» (1983),
 «Глибокий фарватер» (1986),
 «Правды о себе не побоитесь?…» (1986),
 «Тут біля самого моря…» (1989),
 «Японія в глянці і без нього» (1989),
 «Парламент зсередини» (1991),
 «Поодинці — вмирають, виживають — гуртом» (1996),
 «Суд і осуд. Міністр оборони — проти „Вечірнього Києва“, „Вечірній Київ“ — проти шмаровщини» (1996),
 «Скарби південного степу» (1978),
 «На нашій, не своїй землі…» (1998),
 «Поодинці — вмирають, виживають — гуртом»,
 «Як повернути манкурту пам’ять?» (1997),
 «Українці в Казахстані» (2000),
 «Українські студії під небом Баварії» (1998),
 «Час каміння збирати» (1999),
 «Національна ідея в українській періодиці» (1999),
 «Антиукраїнські тенденції в Українській державі» (2001),
 «Виклики ХХІ віку. Політичні хроніки пером публіциста» (2006),
 «На крутому повороті» (2004)[8]

Учебники
 «Публіцистика незалежної України» (2009),
 «Майбутнє за нами» (2008),
 «Інформаційна політика та безпека» (2006),
 «Майстерність редактора» (2006)
 «Преса і незалежність України» (2003),
 «Редакторська справа: проблеми майстерності» (2005)[14],
 «Преса і незалежність України. Практика медіа-політики 1988—1998 рр.» (2003),
 «Журналістика: основи професійної комунікації» (2002),
 «Газетні жанри як комунікативні форми журналістики» (2002)

Награды 
 Орден «За заслуги» (Украина) ІІІ степени (2007)
 Орден Святого Равноапостольного князя Владимира Великого (УПЦ КП) (1998)
 Медаль «Ветеран труда»
 Заслуженный журналист Украины

Примечания

Ссылки 
 Карпенко Віталій Опанасович

Члены КПСС
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Доктора экономических наук 
Кандидаты филологических наук
Заслуженные журналисты Украины
Выпускники Института журналистики Киевского университета
Преподаватели Киевского университета
Украинские писатели
Авторы учебников
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Главные редакторы газет